Jerzy Bożyk (1941–2019) – polski pianista i wokalista jazzowy
 Jerzy Bożyk (1952–2016) – polski żużlowiec